Plusieurs cathédrales ont été nommées cathédrale Saint-Grégoire-l'Illuminateur d'après saint Grégoire l'Illuminateur :
 la  d’Athènes en Grèce ;
 la cathédrale Saint-Grégoire-l’Illuminateur d’Erevan en Arménie ;
 la  de Glendale aux États-Unis ;
 l’ancienne cathédrale Saint-Grégoire-l’Illuminateur de Rostov-sur-le-Don en Russie ;
 la  de São Paulo au Brésil.

Voir aussi 
 Liste des cathédrales
 

GrégoireIlluminateur
~